Adelmann steht für:
 Adelmann von Adelmannsfelden, schwäbisches Adelsgeschlecht
 Adelmann von Beauvais († 846), Bischof von Beauvais und katholischer Heiliger
 Adelmann von Lüttich († um 1061), Bischof von Brescia und Mathematiker
 Adelmann (Hersfeld) († 1127), Abt der Reichsabtei Hersfeld
 Villa Adelmann, historisches Gebäude in Heilbronn

Adelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Adelmann (1848–1887), deutscher Offizier und Schriftsteller
 Balthasar Adelmann (1645–1713), deutscher Jesuit und Philosoph
 Bernhard Adelmann (1459–1523), Humanist und Freund Martin Luthers
 Caspar Adelmann (1641–1703), deutscher Jesuit und Theologe
 Dominikus Adelmann (1743–1821), deutscher Barbier und Stadtwundarzt, Vater von Vinzenz Adelmann
 Franz Joseph Adelmann (1787–1868), deutscher Gelehrter, seit 1820 Mitglied der Leopoldina
 Franz Xaver Adelmann (1721–1787), Weihbischof und Generalvikar im Bistum Augsburg
 Georg Adelmann (1777–1865), deutscher Mediziner und Amtsarzt, zweiter Sohn von Dominikus Adelmann
 Georg von Adelmann (1811–1888), deutscher Mediziner und Chirurg, erster Sohn von Vinzenz Adelmann
 Gerhard Adelmann (1925–2006), deutscher Historiker
 Gustav Adelmann (1812–1871), deutscher Stadtarzt in Fulda, zweiter Sohn von Vinzenz Adelmann
 Gustav Constantin Adelmann (1858–1938), württembergischer Kammerherr, Rittergutsbesitzer und bayerischer Rittmeister
 Heinrich Adelmann (1807–1884), deutscher Chirurg und Professor der Augenheilkunde, Neffe von Vinzenz Adelmann
 Heinrich Carl Remigius Adelmann (1811–1887), Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Heinrich Lothar Adelmann (1848–1920), württembergischer Rittergutsbesitzer und Mitglied des deutschen Reichstags
 Johann Adelmann (1454–1515), Deutschmeister des Deutschen Ordens
 Johann Christoph Adelmann (1640–1687), Propst der Fürstpropstei Ellwangen
 Josef Adelmann (1924–2003), katholischer Theologe und Schriftsteller
 Joseph Adelmann (1648–1693), deutscher Jesuit und Hochschullehrer
 Joseph Anselm Adelmann (1728–1805), deutscher Ritterhauptmann
 Karl Adelmann (1859–1910), Kunstschriftsteller
 Konrad Adelmann (1462–1547), Kanoniker und Humanist
 Kurt Adelmann (1930–1978), deutscher Politiker (SPD)
 Leofried Adelmann (1819–1884), deutscher Tabakfabrikant, Magistratsrat und Kunstsammler
 Olga Adelmann (1913–2000), deutsche Geigenbauerin
 Raban Adelmann (1877–1935), deutscher Ministerialbeamter und Diplomat
 Raban Adelmann (1912–1992), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Rainer René Adelmann (* 1948), deutscher Rechtsanwalt
 Reinhold Adelmann (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Roland Adelmann (* 1970), deutscher Arzt und Politiker (SPD), MdL
 Sigmund Maria Adelmann (1876–1926), deutscher Verwaltungsbeamter
 Sofie Marie Gräfin Adelmann (1905–1993), deutsche Politikerin (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Ulrich Adelmann (1790–1851), deutscher Regimentsarzt, jüngster Sohn von Dominikus Adelmann
 Vinzenz Adelmann (1780–1850), deutscher Wundarzt, Geburtshelfer und Medizinaldirektor

Siehe auch:
 Adelman
 Adleman